Bob Hewitt e Frew McMillan hanno battuto in finale Patricio Cornejo Seckel e Jaime Fillol 6–3, 8–6, 3–6, 6–1.

Teste di serie

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (Campioni)
 Ilie Năstase /  Ion Țiriac (secondo turno)
 Sergej Lichačëv /  Aleksandre Met'reveli (semifinali)
 Jimmy Connors /  Tom Gorman (semifinali)

 Lew Hoad /  Manuel Orantes (terzo turno)
 Patricio Cornejo /  Jaime Fillol (finale)
 Jan Kodeš /  Jan Kukal (semifinali)
 Jim McManus /  Jim Osborne (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1972